Национальное общество реконструктивной микрохирургии — региональная общественная организация, первое мультидисциплинарное образовательное объединение российских микрохирургов. В рамках общества на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского проводится ежегодная научная мемориальная конференция памяти академика Н. О. Миланова «Пластическая хирургия в России. Актуальные вопросы микрохирургии». Является преемником Российского общества реконструктивной микрохирургии, основанного в 2012 году (РОРМ).

Цель 
Отличием общества от РОРМ является продвижение системного мультидисциплинарного подхода в микрохирургии.

Общество объединяет специалистов-хирургов различных отраслей медицины по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием методов в области микрохирургии и хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, онкологии, урологии, гинекологии, оториноларингологии, сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии, проктологии, торакальной хирургии, детской хирургии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, офтальмологии, пластической хирургии. Общество содействует в осуществлении информационно-образовательной и просветительской деятельности среди профессионального сообщества.

Осуществляет содействие в подготовке, издании и распространении информационно-справочных материалов, популярной литературы: Научно-практический рецензируемый журнал «Вопросы реконструктивной и пластической хирургии».

Структура НОРМ 
Председатель Национального общества — академик РАН Решетов Игорь Владимирович.

Заместитель председателя — профессор, президент НИИ микрохирургии Байтингер Владимир Францевич.

Экспертный совет по реконструктивной микрохирургии молочной железы — профессор Старцева Олеся Игоревна.

Экспертный совет по реконструктивной микрохирургии челюстной-лицевой области — руководитель отделения челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии ФГБУ НМИЦО ФМБА России Назарян Давид Назаретович.

Экспертный совет по нейрохирургии — директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Усачёв Дмитрий Юрьевич.

Ассоциация молодых ученых НОРМ 
В рамках Национального общества функционирует ассоциация для молодых ученых (микрохирургов до 35 лет). Ассоциация организует конкурс молодых ученых клинических наблюдений по микрохирургии и научным исследованиям студентов, ординаторов и аспирантов на конференции памяти академика Н. О. Миланова. Самые инетересные клинические наблюдения представляются в виде докладов и поощряются организаторами конференции.

Участники Ассоциации присутствовуют на заседаниях Национального общества реконструктивных микрохирургов и обсуждениях проблематики и методологии реконструктивной микрохирургии. В рамках направлений проводят дискуссионные клуб вместе с ведущими специалистами.

История 
В 1990 году профессору Н. О. Миланову удалось организовать и зарегистрировать Ассоциацию Пластических и Реконструктивных Микрохирургов (АПРМ), с целью выработки и соблюдения стандартов практики. В 1994 г. профессор Н. О. Миланов объявил о создании нового «Общества Пластических Реконструктивных и Эстетических Хирургов» (ОПРЭХ), в которое вошли и все члены АПРМ, в результате чего перестали отстаиваться интересы микрохирургии. В 2012 году было основано Российское общество реконструктивной микрохирургии, возглавляемое профессором Алексеем Михайловичем Боровиковым, но через несколько лет РОРМ перестало существовать. В 2021 на 8 конференции памяти академика Н. О. Миланова было сформировано мультидисциплинарное Национальное общество реконструктивной микрохирургии, посвященное только развитию техники микрохирургии в различных специальностях.

См. также 
 American Society of Plastic Surgeons
 Всемирное общество реконструктивной микрохирургии
 Московское хирургическое общество

Примечания 

Общественные организации России
Микрохирургия